Гевхар-ага () — азербайджанская поэтесса, дочь второго Карабахского хана Ибрагим Халил-хана, супруга шекинского хана Джафар Кули-хана, тётя поэтессы Хуршидбану Натаван.

Жизнь и творчество 

В первом браке была женой Джафар-Кули-хана Хойского (?—1814). После его смерти была замужем за своим двоюродным братом Хан-Киши-беком Джеванширом.

До 1823 года Гевхар-Ага принадлежала откупная статья — дарга-базар. По этой статье откупщики должны были содержать в лавках караулы, освещение и отвечать за кражу в ночное время. Дарга-базар приносила натуральные доходы с каждого вьюка арбузов, дынь, овощей, фруктов, рыбы, дров и угля; денежные доходы от зарезанного на продажу рогатого скота, а также ежемесячно со всех городских лавок. С 1823 года по распоряжению генерала Ермолова эта статья поступила в казну и от казны уже была отдана на откуп частным откупщикам; взамен этой статьи Гевхар-Ага предполагалось назначить вознаграждение.

На момент упразднения ханской власти в декабре 1822 года Гевхар-Ага владела 10 деревнями и кочевьями, наследственные права на которые ей были оставлены и русским правительством; кроме того, согласно высочайшему повелению от 10 марта 1831 года взамен доходов от статьи дарга-базар она стала получать пенсию в 952,38 рублей серебром в год.

Благодаря финансовой поддержке Гевхар-Ага в Шуше были построены многие культовые сооружения. Так, на ее средства была восстановлена пришедшая в ветхость большая соборная мечеть гор. Шуша, построенная еще в 1182 году хиджры (т.е. в 1768/69 г.). По-следний визирь Карабахского ханства Мирза Джамал Джеваншир отмечал, что после восстановления мечети она стала «красивее прежнего». Согласно арабоязычной надписи на главном фасаде шушинской соборной мечети, по завещанию Гевхар-Ага в 1302 году (1884/1885 г.) был завершен ремонт этого культового здания; с этого времени мечеть известна под названием «Мечеть Гевхар-Ага». Кроме того, на ее средства к 1865/1866 году было завершено строительство и нижней мечети и двух медресе в гор. Шуша. Согласно тексту вакфнаме, высеченному на главном фасаде мечети, Гевхар-Ага в 1866/1867 году завещала своё недвижимое имущество (земли, сады, лавки) двум мечетям и двум медресе на благотворительные цели. За счет доходов от вакфов Гевхар-Ага открыла лечебницу «Дар ул-Шафа» для больных странников, оплачивала расходы медресе и наполняла их библиотеку книгами по шариату и общественным наукам.

По данным на 1852—1860 годы, Гевгар-Ага (дочь Ген.-Л. Ибрагим-Хана) являлась членом Шемахинского отделения женского благотворительного общества св. Нины.

Генеалогическое древо Джеванширов

См. также 
 Нижняя мечеть Гевхар-аги
 Верхняя мечеть Гевхар-аги
 Джеванширы

Примечания

Ссылки 
 Анвар Чингизоглы. Джеванширский род: Сариджалинцы, Баку, «Мутарджим», 2015, 352 с. ISBN 978-9952-28-215-3 

Поэтессы Азербайджана
Азербайджанские поэты
Джеванширы